Lady of the Night – debiutancki album amerykańskiej piosenkarki Donny Summer wydany w 1974 roku przez Groovy Records.

Materiał na płytę napisali Giorgio Moroder i Pete Bellotte, a całość wyprodukował Bellotte. Album nie był sukcesem komercyjnym i nie wszedł na listy sprzedaży, choć promujące go single „The Hostage” i „Lady of the Night” cieszyły się popularnością m.in. w Holandii i Belgii.

Lista utworów 
Strona 1

Strona 2

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona Donny Summer
 Lady of the Night w bazie Discogs

Albumy Donny Summer
Albumy muzyczne wydane w roku 1974